

Patronyme 
 Elias Calisch, écrivain néerlandais
 Isaac Calisch (1808-1884), lexicographe néerlandais
 Jacobus Calisch, écrivain néerlandais
 Nathan Calisch (1819-1891), journaliste et lexicographe néerlandais
 Salomon Calisch, journaliste néerlandais

Homonymie de patronyme